Евге́ния Петро́вна Кузнецо́ва (18 декабря 1980, Ленинград, СССР) — российская, а позже болгарская, гимнастка, серебряный призёр Олимпийских игр. Заслуженный мастер спорта России.

Карьера 
Воспитанница СДЮШОР Пушкинского района Санкт-Петербурга.

В 15 лет на Олимпийских играх в Атланте Евгения выиграла серебряную медаль в командном первенстве.

Дважды она становилась серебряным призёром чемпионатов мира и дважды выигрывала чемпионат Европы.

В 2001 году приняла решение выступать за команду Болгарии. В том же году на мировом первенстве Кузнецова заняла 15-е место в командных соревнованиях, а на Олимпиаде в Афинах Евгения стала 93-й в абсолютном первенстве, 81-й на брусьях и 46-й на бревне.

Награды 
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (6 января 1997 года) — за заслуги перед государством и высокие спортивные достижения на XXVI летних Олимпийских играх 1996 года

Примечания

Ссылки 
 

Гимнасты России
Гимнасты Болгарии
Гимнасты на летних Олимпийских играх 1996 года
Гимнасты на летних Олимпийских играх 2004 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1996 года
Чемпионы Европы по спортивной гимнастике